Cocool — четвёртый студийный альбом норвежской певицы Туне Дамли, выпущенный в Норвегии 18 октября 2010 года лейблом Eccentric Music. Продюсером выступил David Eriksen. Альбом поднялся в норвежском чарте альбомов до 22-й позиции.

Список композиций

Позиции в чартах

История релизов

Ссылки
1.Tone Damli - Cocool norwegiancharts.com

2.Tone Damli на Discogs

Альбомы Туне Дамли